Серия А 1966/1967 () — 35-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 18 сентября 1966 года и завершился 1 июня 1967 года. В 13-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1966/1967
Футбол в Италии в 1966 году
Футбол в Италии в 1967 году